Klapka:
 Trymer (klapka wyważająca), wychylna część ster u na jego krawędzi spływu
 Telefon z klapką

 Toponym
 Klapka, wieś w Polsce

Nazwisko 
 Dalimil Klapka (1933–2022)
 
 Jerome Klapka Jerome (1859–1927)
 
 
 Kateřina Klapková
 Otakar Klapka (1891–1941), czeski prawnik, polityk i antyfaszysta

Zobacz też 
 Flettner